Atlanta Open 2018, właśc. BB&T Atlanta Open 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2018 z cyklu Atlanta Open zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 23–29 lipca 2018 roku w Atlancie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 748 450 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018
2018 w Stanach Zjednoczonych
US Open Series 2018